La avenida Melian se encuentra entre la  Calle la Pampa y General Paz en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Ruiz Huidobro
Calles del barrio de  Saavedra (Buenos Aires)
Melian